Anders Haugen (muzikant) (6 april 1852 – 1927), Noors boer, violist, componist en verzamelaar van volksmuziek
 Anders Haugen (skispringer) (24 oktober 1888 – 14 april 1984), de eerste skispringer die voor de VS een olympische medaille won.